Vanis oder Vaniš ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Vanis (1928–2004), österreichischer Bergsteiger, Buchautor und Kürschner
 Josef Vaniš (1927–2009), tschechischer Kameramann und Fotograf